Detta är en lista över de 675 kommunerna i departementet Eure i Frankrike.

Eure
Kommuner Eure